Mädchentäubling steht für folgende Täublingsarten:
 Buchen-Zwerg-Täubling (Russula puellula Ebbesen, F.H. Møller & Jul. Schäff.  1937)
 Milder Wachs-Täubling (Russula puellaris Fr. 1838)